Чера (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рекена-Утьель. Занимает площадь 54,5 км². Население — 574 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Castillo de Chera
 Parque Geológico de Chera
 Información actual e historia de Chera (creada por la As.Cultural de Chera)
 Web oficial (Ayuntamiento de Chera)
 Página web de la Asociación Cultural de Chera
 Restaurante El Pino, Chera

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии